Philipp von Nassau-Weilburg ist der Name folgender Personen:
* Philipp I. von Nassau-Saarbrücken-Weilburg (um 1368–1429), Graf von Nassau-Weilburg und von Nassau-Saarbrücken, siehe Philipp I. (Nassau-Saarbrücken-Weilburg)
 Philipp II. von Nassau-Weilburg (1418–1492), Graf von Nassau-Weilburg, siehe Philipp II. (Nassau-Weilburg)
 Philipp III. von Nassau-Weilburg (1504–1559), Graf von Nassau-Weilburg, siehe Philipp III. (Nassau-Weilburg) 
 Philipp IV. von Nassau-Weilburg, auch Philipp III. von Nassau-Saarbrücken (1542–1602), Graf von Nassau-Weilburg und von Nassau-Saarbrücken, siehe Philipp IV. (Nassau-Weilburg)